A Escola de Aprendizes-Marinheiros de Santa Catarina (EAMSC) é uma instituição de formação de pessoal para a Marinha do Brasil com sede na cidade de Florianópolis, Santa Catarina.

O lema é "Formar bem para servir sempre".

Histórico 
À época do Primeiro Reinado, as tripulações dos navios de guerra da Marinha do Brasil eram compostas, quase que exclusivamente, por marinheiros e oficiais estrangeiros. Em decorrência disso, foram criadas, pela Lei n° 148, de 27 de Agosto de 1840, as Companhias de Aprendizes Nacionais, embriões das atuais Escolas de Aprendizes-Marinheiros.

O Imperador D. Pedro II (1840-1889) pelo Decreto Imperial n° 2003, de 24 de outubro de 1857, criou a Escola de Aprendizes-Marinheiros de Pernambuco e a Escola de Aprendizes Marinheiros de Santa Catarina. Esta última era formada por duas Companhias, uma situada na Capital, Desterro (hoje Florianópolis), e outra na cidade de Laguna.

A Companhia de Aprendizes-Marinheiros da Capital, foi inicialmente instalada a bordo do patacho "Ativa" (5 de Janeiro de 1858), ocasião em que foram matriculados os primeiros quinze aprendizes-marinheiros. O seu primeiro Comandante foi o Primeiro Tenente Tomas Bittencourt Cotrim e o seu primeiro Professor, José Pedro da Silva, Mestre d´Armas que acumulava a função de Mestre de Primeiras Letras. Desde aquela época, diversos locais abrigaram a EAMSC, dentre eles, as dependências do Forte de Santana do Estreito e, bem mais tarde, a antiga Hospedaria dos Imigrantes em Coqueiros, onde atualmente está instalado o Portal Turístico da cidade de Florianópolis. Ali permaneceu até ao seu fechamento, em 1943, quando foi iniciada a construção das atuais instalações, inauguradas em 24 de Outubro de 1950.

Atualmente a EAMSC conta com cerca de 270 alunos. O seu Comandante é o Capitão de Fragata Alexandre Pinheiro Gadelha.

Ver também 
 Escolas de Aprendizes-Marinheiros do Brasil

Ligações externas 
 

Unidades de ensino da Marinha do Brasil